Het WTA-tennistoernooi van Birmingham (officieel Aegon Classic) van 2017 vond plaats van 19 tot en met 25 juni 2017 in de Engelse stad Birmingham. Het was de 36e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op grasbanen.

De Australische Ashleigh Barty speelde zowel de enkel- als de dubbelspelfinale – zij verloor in het enkelspel van Petra Kvitová, maar wist in het dubbelspel de titel te grijpen, met landgenote Casey Dellacqua aan haar zijde.

Enkelspel 
Titelhoudster Madison Keys kon vanwege een polsblessure haar titel niet komen verdedigen.

De als zevende geplaatste Tsjechische wildcard-speelster Petra Kvitová won het toernooi. In de finale versloeg zij de ongeplaatste Australische Ashleigh Barty in drie sets. Kvitová wist het toernooi van Birmingham voor de eerste keer te winnen. Het was haar twintigste toernooizege, de eerste van 2017. Zij incas­seerde US$ 153.515 prijzen­geld op dit toernooi.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Karolína Plíšková en Barbora Strýcová had enkel de tweede zich ingeschreven voor het toernooi. Strýcová speelde deze editie aan de zijde van haar landgenote Lucie Šafářová, met wie zij als eerste geplaatst was – zij wonnen hun openingspartij, maar moesten voor de tweede ronde verstek laten gaan wegens een dijbeenblessure van Šafářová.

Het als vierde geplaatste Australische duo Ashleigh Barty en Casey Dellacqua won het toernooi. In de finale versloegen zij het ongeplaatste koppel Chan Hao-ching en Zhang Shuai in de match-tiebreak. Het was hun vijfde gezamenlijke titel, voor de tweede keer in Birmingham na een eerdere zege in 2013. Dellacqua had daarnaast twee eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Barty geen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Birmingham 2017
Birmingham